Gminy w USA:
 Hocking (ang. Hocking Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hocking (ang. Hocking County) – w stanie Ohio